Beeny – villaggio del Regno Unito
 Christopher Beeny – attore e ballerino inglese

Pagine correlate 
 Beanie
 Bini